Feinig ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Feinig (* 1971), österreichischer Jazzmusiker, Komponist und Produzent
 Michael Feinig (1883–1932), österreichischer Politiker (Landbund)